Александра Наза́рова:
 Назарова, Александра Евгеньевна (род. 1996) — украинская фигуристка (танцы на льду).
 Назарова, Александра Ивановна (1940—2019) — советская и российская актриса.